Athanasia (von altgriechisch Αθανασί „Unsterblichkeit“) steht für

 weiblicher Vorname, siehe Athanasia (Vorname)
 einen Asteroiden im Hauptgürtel, siehe (730) Athanasia
 einen Charakter auf dem Album Oh Luna Mein von Samsas Traum
 Athanasia (Gattung) eine Pflanzengattung in der Familie der Korbblütler (Asteraceae)
 alte Bezeichnung für die Pflanzengattung Wucherblumen, insbesondere Tanacetum vulgare L.
 Athanasia, ein Spezialitätenname für die „Unsterblichkeitslatwerge“ im Antidotarium Nicolai